FK Sūduva (voller Name: Futbolo Klubas Sūduva) ist ein litauischer Fußballverein aus der Distrikthauptstadt Marijampolė und spielt derzeit in der ersten Liga.

Geschichte 
Sūduva Marijampolė wurde 1968 gegründet. Der Verein spielte während der Sowjetzeit in der regionalen litauischen Meisterschaft. Nach der Unabhängigkeit des Landes startete der Klub unterklassig und spielte ab der Saison 1995/96 in der zweiten Liga. Zwar gelang in der folgenden Saison der Aufstieg, kurz vor Beginn der Erstligasaison gab man jedoch die Lizenz zurück und spielte weiterhin zweitklassig. Nach der halben Saison 1998/99 beendete man die Teilnahme in der zweiten Liga und wurde als automatischer Absteiger in der Übergangssaison 1999, als auf Kalenderjahrrhythmus umgestellt wurde, in die dritte Liga versetzt.

Dort wurde man mit nur einer Niederlage Zweiter und verpasste damit nur knapp den Wiederaufstieg. In der folgenden Saison gelang als Tabellenerster der Aufstieg und mit einem zweiten Platz in der zweiten Liga 2001 der direkte Durchmarsch in die A lyga. Dort kämpfte man in den ersten Jahren gegen den Abstieg, ehe 2005 mit dem dritten Platz die erstmalige Teilnahme am Europapokal gelang. In der Qualifikation zum UEFA-Pokal gewann man in der ersten Runde gegen den walisischen Verein Rhyl FC, scheiterte dann allerdings am FC Brügge in der zweiten Runde.

2006 gewann man durch einen 1:0-Sieg über Ekranas Panevėžys erstmals den litauischen Pokal. In der Saison 2009/10 erreichte Sūduva das Finale der Baltic League. Nachdem es nach Verlängerung 3:3 stand, unterlag der Verein mit 3:5 im Elfmeterschießen gegen FK Ventspils.

Erfolge 
 Litauische Meisterschaft
 Meister (3): 2017, 2018, 2019
 Zweiter (4): 2007, 2010, 2020, 2021
 Litauischer Pokal
 Sieger (3): 2006, 2009, 2019
 Zweiter (3): 2002, 2016, 2020
 Litauischer Superpokal
Sieger (4): 2009, 2018, 2019, 2022
 Zweiter (2): 2007, 2020

Platzierungen (seit 2000)

Europapokalbilanz

Die erste Mannschaft 
Seit 2023

Stand: 9. Februar 2023

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"
 
|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Bekannte ehemalige Spieler 
  Vaidas Slavickas (2005–2012; seit 2015)
  Igor Jovanović (2021)
 	Serge Nyuiadzi (2021)
  Keisuke Honda (2021)

Trainer 
  Saulius Stankūnas 1991–2003
  Algimantas Gabrys 2003
  Valdemaras Žilinskas 2004
  Rino Lavezzini 2004–2005
  Algimantas Gabrys 2005–2008
  Igoris Pankratjevas 2008
  Gedas Jarmalavičius 2008–2009
  Donatas Vencevičius 2010–2011
  Virginijus Liubšys 2011–2012
  Darius Gvildys 2012–2014
  Aleksandar Veselinović 2014–2016
  Wladimir Tscheburin 2016–2019
  Heimo Pfeifenberger 2020
  Saulius Širmelis 2020
  Víctor Basadre 2021–2022
  Eivinas Černiauskas bis 4. April 2022.
  Miguel Moreira, bis 11. April 2022.
  Mattiew Silva, 2022
  Dovydas Lastauskas, bis 2. Mart 2023.

Die zweite Mannschaft 
Die zweite Mannschaft ist „Sūduva B“. Das Team spielt in der II lyga, der dritthöchsten Spielklasse im litauischen Fußball.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz (litauisch / englisch)
 alyga.lt (FK Sūduva)
 Globalsportsarchive

Einzelnachweise 

 
Sūduva
Sportverein (Gemeinde Marijampolė)
Gegründet 1921
Sūduva